

Az egységes Lotaringiai Hercegség időszaka

Alsó-Lotaringia hercegei 

1139 után a hercegi címet Brabant grófja viselte.

 VII. Gotfrid (*1110 k.; †1142. június 13.) ur.: 1139–1142
 VIII. Gotfrid (*1142; †1190. augusztus 21.) ur.: 1142–1180
 IV. Brabanti Henrik (*1165; †1235. szeptember 5.) ur.: 1180–1235

Lotaringia (Felső-Lotaringia) hercegei

Irodalom 
 , 180–181. oldal

Külső hivatkozások 
 Genealogie-Mittelalter/Die Herzogtümer

Német részuralkodók listái
Francia részuralkodók listái
Ausztria történelme